Venucia e30 steht für folgende Elektroautos:

 Venucia e30 (2015–2018), chinesische Version der ersten Generation des Nissan Leaf
 Venucia e30 (seit 2019), chinesische Version des Renault City K-ZE